Alexander Vencel – calciatore cecoslovacco nato nel 1944
Alexander Vencel – calciatore slovacco nato nel 1967